Izabella navarrai királyi hercegnő (Erzsébet) (1396–1450), Armagnac grófnéja, III. Károly navarrai király lánya 
Izabella navarrai királyi hercegnő (Erzsébet) (1513/14–1572), Porhoët grófnéja, Rohan algrófnéja, I. Katalin navarrai királynő és III. János navarrai király lánya